Sabaudia – kraina historyczna we Francji
 Księstwo Sabaudii – państwo historyczne
 Hrabstwo Sabaudii – państwo historyczne
 Sabaudia – departament we Francji
 Górna Sabaudia – departament we Francji
 Sabaudia – miejscowość we Włoszech
 Sabaudia – wieś w Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski